Esistono più comuni francesi con questo nome

 Theuville – Eure-et-Loir
 Theuville – Val-d'Oise